Mojissejenko () beziehungsweise Moissejenko (), Moissejenkow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Nikolajewitsch Moissejenko (1880–1918), russischer Politiker
 Fjodor Petrowitsch Moissejenkow (1754–1781), russischer Chemiker, Mineraloge, Übersetzer und Hochschullehrer
 Jewsei Jewsejewitsch Moissejenko (1916–1988), russischer Künstler
 Oleksandr Mojissejenko (* 1980), ukrainischer Schachspieler
 Soja Mojissejenko (1929–2018), ukrainische Architektin
 Walentin Grigorjewitsch Moissejenko (* 1930), russischer Geologe
 Wolodymyr Nikolajewitsch Mojissejenko (1963–2011), russischer Drehbuchautor
 Wolodymyr Mojissejenko (* 1963), ukrainischer Schauspieler und Komödiant